Jméno a příjmení Miroslav Šmíd má více známých nositelů:

 Miroslav Šmíd (archeolog) (* 1950) – český archeolog
 Miroslav Šmíd (dirigent) (1932–2006) – český dirigent působící na Slovensku
 Miroslav Šmíd (horolezec) (1952–1993) – český horolezec a fotograf hor
 Miroslav Šmíd (hudební skladatel) (1922–2001) – český hudební skladatel, dirigent, sbormistr, publicista a rozhlasový pracovník
 Miroslav Šmíd (konstruktér) (* 1923) – český konstruktér, designér, karikaturista a ilustrátor
 Miroslav Šmíd (motocyklový závodník) – český motocyklový závodník, plochodrážník
 Miroslav Šmíd (novinář) (* 1944) – český novinář a televizní redaktor